Imię i nazwisko to nosili lub noszą m.in.:

 Stanisław Pawlak (1885-1955) – skrzypek, interpretator muzyki Henryka Wieniawskiego
 Stanisław Pawlak  (1907-2001) – poseł na Sejm w latach 1952-1961
 Stanisław Pawlak (ur. 1933) – dyplomata, sędzia Trybunału Prawa Morza
 Stanisław Pawlak (ur. 1952) – poseł na Sejm w latach 1993-2001